Pablo Gabriel García Pérez puede referirse a:
 Pablo Gabriel García Pérez, futbolista
 Pablo García Pérez, político español